Sjötorp (Blekinge), een plaats in de gemeente Karlskrona in het landschap Blekinge en de provincie Blekinge län in Zweden
 Sjötorp (Västergötland), een plaats in de gemeente Mariestad in het landschap Västergötland en de provincie Västra Götalands län in Zweden